George Borwick est un nom pouvant désigner:

 (1879-1964), homme politique conservateur britannique
 (1896-1981), joueur australien de cricket

Voir aussi

Borwick, George